Cartierodon (Картијеродон — „картијеров зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Cartierodon egerkingensis је тежила око 28,65 kg и по величини је била приближна афричком дивљем псу. Ова врста је посједовала робусне преткутњаке са којима је могла ломити кости.

Понашање и палеоекологија 
Врста Cartierodon egerkingensis је била копнени предатор, са простора Европе, који се хранио са месом и костима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Cartierodon.

Временска распрострањенст рода Cartierodon унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе